Bäckman ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Bäckman (* 1980), schwedischer Eishockeyspieler
 Johan Bäckman (* 1971) finnischer Rechtssoziologe, Aktivist und Autor
 Kjell Bäckman (* 1934), schwedischer Eisschnellläufer
 Mattias Bäckman (* 1992), schwedischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Beckman
 Beckmann